Frank Robinson je lahko:

Frank Robinson (bejzbolist), ameriški igralec baseballa
Frank Robinson (hokej na ledu), kanadski hokejski funkcionar in vojak
Frank B. Robinson (1886–1948), ameriški baptistični duhovnik
Frank D. Robinson, ameriški poslovnež in oblikovalec helikopterjev
Frank M. Robinson, ameriški pisatelj
Frank Mason Robinson, Američan, ki si je izmislil ime Coca-Cola
Frank Norman Robinson, avstralski ornitolog
Frank Robinson (Xylophone Man), angleški]] potujoči glasbenik v Nottinghamu
Frank Robinson (psiholog in glasbenik), ameriški blues in boogie-woogie glasbenik.
Frank Robinson (košarkar), ameriški košarkaš

Glej tudi
Francis Robinson, britanski akademik.